В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Дейвидсон ():
 округ Дейвидсон — штат Северная Каролина
 округ Дейвидсон — штат Теннесси